Голынец — фамилия и топоним.

Топоним в Белоруссии 
 Голынец — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Голынец 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Голынец 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Носители фамилии 
 Голынец, Василий Фёдорович (1850 — после 1917) — член III Государственной думы от Могилевской губернии, священник.
 Голынец, Галина Владимировна (род. 1943) — советский и российский искусствовед, профессор УрГУ, член-корреспондент РАХ (2009).
 Голынец, Сергей Васильевич (1939—2018) — советский и российский искусствовед, профессор УрГУ, академик РАХ (2001).